Соппе — фамилия.
 Соппе, Гильермо (род. 1960) — аргентинский шахматист, международный мастер (1987).
 Соппе, Эдит (1961—2005) — аргентинская шахматистка, международный мастер среди женщин (1978).